Архипкин — русская фамилия; происходит от мужского простонародного имени Архипка/Архипко, уменьшительно-уничижительной формы имени Архип.

Известные носители 
 Архипкин, Борис Михайлович (1952—2003) — русский поэт.
 Архипкин, Вадим Вячеславович (род. 1990) — российский хоккеист с мячом, чемпион мира.
 Архипкин, Василий Григорьевич (род. 1951) — российский учёный, доктор наук (Красноярск).
 Архипкин, Вячеслав Тимофеевич (род. 1965) — советский и российский хоккеист с мячом, чемпион мира.
 Архипкин, Иван Романович (1924—1987) — полный кавалер ордена Славы.

См. также